Chevassu est un patronyme porté notamment par :

 Désiré Chevassu (1810-1869), homme politique français ;
 Francis Chevassu (1861-1918), journaliste et critique littéraire ;
 François Chevassu (1929-2011), critique de cinéma et journaliste français.

Homonymie de patronyme